Екатери́на Бара́нова: 
 Баранова, Екатерина Евгеньевна (1886—1981) — советская актриса.
 Баранова, Екатерина Фёдоровна (ум. 1792) — прима Императорских театров.